Skull & Bones es un próximo videojuego de acción, desarrollado por Ubisoft Singapore y publicado por Ubisoft para su lanzamiento en Microsoft Windows, PlayStation 4 y Xbox One en 2023-2024. El juego gira en torno a piratería y guerra naval.

Jugabilidad 
"Skull & Bones" es un juego de acción y rol táctico ambientado en un mundo abierto y jugado desde una perspectiva en tercera persona. Los jugadores toman el control de un capitán pirata personalizable, y pueden elegir navegar el Océano Índico por sí mismos y embarcarse en una campaña de un jugador, o jugar hasta cinco jugadores más para aliarse o entrar en combate en Aguas en disputa.

Se puede evaluar la posición del viento para obtener una ventaja en la batalla. Los jugadores pueden recoger naves adicionales a lo largo del juego, tales como sloops-of-war, fragatas y bergantínes, cuyas armas incluyen: morteros, cañones, y cohetes. Los barcos pueden ser cargados con fuerza bruta y abordados. El índice de daño infligido es medido por la barra de salud. Un componente central es el modo multijugador Loot Hunt, donde dos grupos de jugadores son desafiados en una caza de tesoros para acumular aún más sus riquezas. Cada nido de cuervo de una nave dada es escalable para su uso como punto de observación, y las gafas de sol también pueden ser utilizadas. Además las microtransacciones será una característica añadida.

Desarrollo 
"Skull & Bones" es el primer videojuego dirigido por el desarrollador Ubisoft Singapore, que basó su concepto en las batallas navales de Assassin's Creed IV: Black Flag. Ubisoft Singapore permite a los jugadores ayudar a afinar sus aspectos de servicio en directo con el programa comunitario "Keepers of the Code".

Lanzamiento 
"Skull & Bones" fue revelado durante la conferencia de prensa de Ubisoft en la Electronic Entertainment Expo 2017. Fue confirmado para Microsoft Windows, PlayStation 4 y Xbox One, con mejoras para PlayStation 4 Pro y Xbox One X. Originalmente establecido para ser lanzado en el tercer o cuarto cuatrimestre del 2018, el juego fue más tarde retrasado para el 2020/2021.

Premios 
Tras el E3 2017, Skull & Bones fue nominado a los premios Game Critics Awards como Mejor Juego Original y Mejor Multijugador Online.

Notas

Referencias 

Videojuegos desarrollados en Singapur